<noinclude>

Андранік Хачатрян:
 Хачатрян Андранік Мисакович (1911-1959) — працівник радянської транспортної галузі, паровозний машиніст депо Ленінакан Закавказької залізниці, Герой Соціалістичної Праці.
 Хачатрян Андранік Саркісович (. 1956) — радянський футболіст.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок